Ви́ктор Цветко́в:
 Цветков, Виктор Александрович (1920—не ранее 2007) — советский и российский художник.
 Цветков, Виктор Васильевич (1923 — 2007) — советский юрист и партийный деятель в СССР.
 Цветков, Виктор Иванович (род. 1951) — советский и российский художник.
 Цветков, Виктор Николаевич (1910—1999) — советский и российский физикохимик.